Smoking
 Black Tie (30 Rock), um episódio da série de televisão 30 Rock
 Black Tie (banda)

Desambiguação